Tomasz z Gubina - pierwszy wójt dziedziczny i lokator Poznania (w 1253) na lewym brzegu Warty. Jak wskazuje przydomek, pochodził z Gubina.

Książęta Przemysł I i Bolesław Pobożny, lokując miasto na prawie magdeburskim zobowiązali Tomasza z Gubina do sprowadzenia osadników niemieckich, których on prawdopodobnie przeniósł z pogranicza śląsko-saskiego. Nadali jemu i jego potomstwu wójtostwo dziedziczne, dzięki temu posiedli różne przywileje finansowe i gospodarcze (m.in. otrzymywali część pieniędzy z kar nakładanych na mieszkańców). Otrzymał również władzę sądowniczą w nowym mieście.

Potomstwo 
Zgodnie z przywilejem lokacyjnym, potomkowie Tomasza z Gubina stali się wójtami dziedzicznymi i rządzili w Poznaniu do 1314, kiedy nastąpiła konfiskata urzędu przez Władysława Łokietka. Kolejno byli to: Rajnold, Tylo, Przemko.

Zestawienie potomków Tomasza z Gubina (na zielono zaznaczono potomków będących wójtami Poznania):

Zobacz też 
Historia Poznania 1253-1320
lokacja

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

Historia Poznania w średniowieczu
Ludzie związani z Poznaniem
Nieznana data urodzenia
Nieznana data śmierci
Ludzie związani z Gubinem